IFT52 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на довгому плечі 20-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 437 амінокислот, а молекулярна маса — 49 706.

Задіяний у такому біологічному процесі, як біогенез та деградація війок. 
Локалізований у клітинних відростках, війках.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 20

Некатегоризовані білки